«Венера, Фавн и путти» — картина французского художника Никола Пуссена из собрания Государственного Эрмитажа.

В центре картины изображены Фавн, подсаживающий Венеру на козу, левее них дерутся путто с маленьким сатиром и ещё один путто выше них улетает оглядываясь. Справа на фоне скалистый обрыв, слева два толстых древесных ствола, увитых виноградной лозой и плющом. В левом нижнем углу красной краской нанесён номер 3653 (этот номер соответствует номеру картины в первом эрмитажном рукописном каталоге, начатом в 1797 году); в правом нижнем углу белой краской написаны цифры 132 (под этим номером картина значилась в описях Мраморного дворца), под ними красной краской — 4393 (под этим номером картина была повторно внесена в каталог 1797 года). С обратной стороны вверху на холсте имеются две красные сургучные печати — Ф. Троншена и Г. Г. Орлова, внизу на подрамнике также находится красная сургучная печать императора Павла I; вверху на подрамнике надпись чёрным карандашом #301 (под этим номером картина была занесена в рукописный каталог 1771 года собрания Кроза, составленный Ф. Троншеном). Фигура порхающего путто, вероятно, не входила в первоначальный замысел художника, поскольку написана поверх свисающей с дерева гирлянды плюща. Также в этом месте заметны исправления пейзажного фона.

Ранняя история картины неизвестна. Предполагается, что она была написана в 1630-е годы. К 1740 году картина уже находилась в собрании П. Кроза, а затем — в собрании его потомков. В 1772 году всё собрание Кроза было приобретено императрицей Екатериной II для Эрмитажа.

По прибытии картины в Санкт-Петербург она не была внесена в инвентарь Эрмитажа, поскольку императрица подарила своему фавориту светлейшему князю Г. Г. Орлову «собрание картин разных мастеров», среди которых была и «Венера…». В 1775 году Орлов отправил часть своего собрания в Гатчинский дворец. К моменту смерти Орлова она находилась в его доме на Мойке, а после смерти светлейшего князя в 1783 году была перемещена из дома на Мойке в недостроенный Мраморный дворец. Сам дворец в 1786 году был выкуплен в казну вместе со всем его содержимым. В то же время на подрамнике появилась сургучная печать императора Павла I, и позже картина была внесена в первый рукописный каталог Эрмитажа, начатый в 1797 году. Примерно тогда же император Павел подарил несколько картин из Гатчинского дворца генералу А. И. Корсакову. В собрании Корсакова оказалась и «Венера, Фавн и путти». Сведений о том, что к Корсакову попали картины из других императорских собраний, не обнаружено, но Н. К. Серебрянная отмечает, что дар императора могли составлять произведения и из других дворцов, «какие-либо другие обстоятельства, при которых картина могла оказаться у Корсакова, представить трудно».

После смерти А. И. Корсакова в 1821 году картина была выставлена на распродажу, где её вновь купили для Эрмитажа; поступила по акту от 5 января 1822 года и тогда же была повторно внесена в каталог 1797 года. П. П. Свиньин, описывая распродажу собрания Корсакова, отмечал: «Для Императорского Эрмитажа куплены три прекрасные картины Николая Пуссеня, из коих за одну, представляющую превосходный пейзаж, украшенный фигурами, заплачено 8000 руб., а за прочие две — Вакхического сюжета — 5000 рубл.». Известна ещё одна картина Пуссена, имеющая почти полностью аналогичную историю бытования в России — «Сатир и нимфа» (холст, масло, 77,5 × 62,5 см, с 1929 года в Пушкинском музее под инвентарным № Ж-1049, в каталог Троншена внесена под тем же 301-м номером, что и эрмитажная картина), она и является второй картиной «вакхического сюжета».

Картина выставляется в Зимнем дворце в зале 279

В связи с тем, что при первом своём появлении в Эрмитаже картина не была внесена в каталог, в литературе появились ошибочные данные о её провенансе. По одной версии, картина была куплена в 1819 году из собрания Дюфурни; в эрмитажной описи 1838 года отмечено, что картина куплена из частного собрания во время царствования императора Александра I. Также было утеряно её первоначальное название: в каталогах Эрмитажа за разные годы она значилась как «Сатир, сажающий вакханку на козла» (1797), «Фавн и вакханка» (1859), «Вакханалия» (1863 и 1892), «Вакханка и сатир» (1908, 1958 и 1976). И лишь в 1983 году Ч. А. Мезенцева доказала, что женское изображение является фигурой Венеры Пандемос, иначе Венеры Эпитрагия (Венера на козе) — в античной иконографии Венеры встречаются её изображения летящей верхом на козе в сопровождении амуров или сатиров. Молодого мужчину, помогающего Венере взобраться на козу, Н. К. Серебрянная определила как Фавна, по её мнению «юношу с венком из виноградных листьев на голове можно было бы считать Вакхом, если бы не грубые, несколько карикатурные черты лица и подчёркнуто большие уши. Лошадиная форма ушей, хвост и курносая физиономия — это отличительные черты сатира».

Кроме петербургской и московской картин «вакхического сюжета» в творчестве Пуссена известна ещё одна подобная работа. Она находилась в собрании Руффо в Мессине и её известные описания очень близки к картине из Эрмитажа: «Венера, Вакх, маленький сатир и двое путти», «Обнажённая маленькая Венера, которая скачет на козе, и Вакх, который присоединяется к ней», «Маленькая Венера, которая скачет на козле, маленький сатир, Вакх и двое путти»; дважды в описях указываются размеры этой картины и в обоих случаях они разные — 44,68 × 67 см и 55,85 × 67 см и в меньшую сторону отличаются от размеров эрмитажного полотна (72 × 56 см). Эта картина была приобретена аббатом Флавио Руффо в Париже в подарок его брату кардиналу Антонио Руффо, герцогу Баньяру. В архиве семьи Руффо, опубликованном в 1916 году, имеется письмо Абрахама Брейгеля к Антонио Руффо, в котором говорится о картине «Коза, на которую усаживается женщина». В этом письме Брейгель, пересказывая свой разговор с Пуссеном, цитирует слова самого Пуссена, называющего картину «quella veneretta» («эта венерочка»). По словам Пуссена, у Руффо находилось авторское повторение картины, а первая версия оставалась во Франции. На этом основании Н. К. Серебрянная предположила, что в собрание Кроза картина попала из какой-то французской коллекции, а картина из собрания Руффо впоследствии оказалась в собрании Дюфурни и была выставлена на распродаже 1819 года, после чего её следы затерялись.

В собрании графики галереи Альбертина в Вене есть рисунок Пуссена, на котором изображён сатир, помогающий нимфе сесть на козу (бумага, коричневая тушь, красный мел, 18,4 × 24,5 см, около 1626—1627 годов, инвентарный № 11424). По мнению Н. К. Серебряной, этот рисунок не имеет отношения к эрмитажной картине, однако очень близок к ней композиционно — женская фигура и коза изображены сзади, сатир также находится справа от них. Ещё один рисунок на подобный сюжет есть в собрании музея Конде в Шантийи. Здесь изображение козы дано с иного ракурса, чем на рисунке из Альбертины и картины из Эрмитажа, однако женская фигура и фоновый пейзаж довольно близки к картине (бумага, коричневые чернила, 18,7 × 16 см, инвентарный № DE 214). Этот рисунок считался работой Пуссена, однако в настоящее время его авторство отведено

Автор научного каталога французской живописи XV—XVII веков в собрании Эрмитажа Н. К. Серебрянная следующим образом характеризует картину:

Пуссен изобразил Венеру ещё только готовящейся к небесному путешествию, а не летящей по небу, что воспринималось бы слишком в духе римского барокко, по своей сути чуждого художнику. Сатир усаживает Венеру на козу, символ сладострастия, а порхающий амур, увенчанный венком из плюща, собирается увлечь её за собой, держась за цветочную гирлянду, привязанную к козьим рогам. Подобные гирлянды на римских саркофагах служили символом опосредованной связи тела и души человека, реального мира с ирреальным, которому принадлежит богиня. Изображения классических Венеры и Вакха подразумевали бы конкретный сюжет. Пуссена же, видимо, привлекала возможность через аллегорию выразить отвлечённую идею, поэтому его персонажи носят узнаваемый, но абстрактный, анонимный характер.

Примечания

Литература 
 
 

Картины Никола Пуссена
Картины из собраний Государственного Эрмитажа
Картины по сюжетам греко-римской мифологии
Картины из собрания Кроза
Путти
Афродита в живописи
Картины с обнажёнными женщинами